Вајт Ерт има више значења:
 Вајт Ерт (Минесота)
 Вајт Ерт (Северна Дакота)